Challan est un nom propre.

Patronyme 

 Annie Challan (née en 1940), harpiste française ;
 Antoine Challan (1754–1831), magistrat et homme politique français ;
 Caroline Challan Belval (1977-), artiste peintre française ;
 Henri Challan (1910–1977), pédagogue et compositeur français ;
 René Challan (1910–1978), compositeur français de musique classique.

Voir aussi 
 Challans

Homonymie